El Gran Premi de Catalunya de motociclisme del 2000, disputat el cap de setmana del 9 a l'11 de juny al Circuit de Catalunya, va ser la setena prova de la temporada 2000 del mundial de motociclisme. Aquesta fou la prova número 600 del Campionat del Món de motociclisme.

Resultats

Moto GP

250 cc

125 cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Competicions esportives del 2000 a Catalunya
Competicions motociclistes del 2000
2000
2000